Gouvernement Morawiecki peut désigner ces gouvernements polonais :

Gouvernement Morawiecki  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Morawiecki  depuis le .